Нара може да се отнася за:

 Нара, град в префектура Нара, Япония
 Нара (префектура), една от 47-те префектури на Япония
 Нара (период), период от историята на Япония (710-794)